Werner Flach ist der Name folgender Personen:

* Werner Flach (Philosoph) (* 1930), deutscher Philosoph
 Werner Flach (Politiker) (* 1936), deutscher Politiker (CDU)